Хенрик (, ) — фамилия, также имя:
 Хенрик, Адам (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Хенрик, Кэти (род. 1980) — английская снукеристка и пулистка.
 Хенрик, принц-консорт Датский (1934—2018) — датский государственный, общественный и военный деятель, муж королевы Маргрете II.